Rödig oder Roedig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Roedig (1910–1983), deutscher Chemiker
 Andrea Roedig (* 1962), deutsche Publizistin
 Erich Rödig (* 1946), deutscher Sanitätsoffizier a. D. im Generalsrang
 Jürgen Rödig (1942–1975), deutscher Jurist
 Klaus-Peter Rödig, deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer